Узи:

 УЗИ — ультразвуковое исследование 
 Uzi — семейство израильских пистолет-пулемётов.
 UZI — UNIX-подобная операционная система для процессоров Z80.

Топоним 
 Узи — деревня в Окуловском районе Новгородской области России.
 Узи — село в Селтинском районе Удмуртии, Россия.